Percevejo pode referir-se a:
Percevejo-de-cama — nome comum dos parasitas da família Cimicidae, comuns em camas e habitações humanas;
Percevejo-doméstico — nome comum das espécies do género Cimex, em especial Cimex lectularius, que parasitam humanos e animais de sangue quente;
Heteroptera — o nome comum de muitas centenas de espécies de insectos sugadores de corpo achatado;
Percevejo-das-plantas — nome comum de muitos afídios;
Percevejo-fedorento — nome comum de muitas espécies de insectos sugadores de plantas que emitem um odor desagradável quando atacados;
Percevejo-do-sertão — nome comum das espécies de insectos da subfamília Triatominae;
Percevejo-d'água — nome comum de diversos insectos hemípteros de hábito aquático;
Percevejo-da-soja — insecto da família Pentatomidae que ataca as plantações de soja;
Percevejo-do-arroz — nome comum da espécie Solubea poecila.

Hemiptera